Звардемакер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Звардемакер, Кодин (более известна под фамилией Виссхер; 1835—1912) — нидерландская писательница и переводчица.
 Звардемакер, Хендрик (1857—1930) — нидерландский физиолог.